Хенри Паули Тойвонен (; род. 25 августа 1956, Йювяскюля, Финляндия — ум. 2 мая, 1986) — финский автогонщик, раллист. Сын чемпиона Европы по ралли Паули Тойвонена, и старший брат автогонщика .

Выступал за заводские команды Talbot, Opel, Porsche и Lancia.

В 1980 году, выступая за команду Talbot, выиграл RAC Rally, став самым молодым пилотом, выигрывавшим этап чемпионата мира по ралли (в возрасте 24 года 86 дней). Рекорд продержался до 2008 года и был побит его соотечественником Яри-Матти Латвалой.

Погиб на Ралли Корсики 1986 года, когда управляемый им автомобиль Lancia Delta S4 упал с дороги на крутой склон, взорвался и сгорел. В аварии также погиб штурман Серджио Кресто, с которым Тойвонен выступал в 1986-м. Эта трагедия стала кульминацией целой серии происшествий с автомобилями Группы B, и вскоре Международная автомобильная федерация приняла решение запретить машины этой категории после окончания сезона 1986.

Победы на этапах чемпионата мира

Результаты

Чемпионат мира по ралли

Примечания

Ссылки 
 

Раллисты Финляндии
Пилоты WRC из Финляндии
Гонщики, погибшие во время заездов